Chad Kolarik (né le 26 janvier 1986 à Abington dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2002-2003||U.S. National Development Team U18 ||NAHL||44||16||22||38||43||-||-||-||-||-
|-
| 2003-2004||U.S. National Development Team U18 ||NAHL||10||3||4||7||4||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005||Université du Michigan||CCHA||42||18||17||35||53||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006||Université du Michigan||CCHA||41||12||26||38||30||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||Université du Michigan||CCHA||41||18||27||45||24||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Université du Michigan||CCHA||39||30||26||56||24||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Rampage de San Antonio ||LAH||-||-||-||-||-||7||4||2||6||0
|-
| 2008-2009||Rampage de San Antonio ||LAH||76||20||30||50||47||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Rampage de San Antonio ||LAH||59||17||18||35||41||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Crunch de Syracuse ||LAH ||17||9||6||15||14||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Blue Jackets de Columbus ||LNH ||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Falcons de Springfield ||LAH||13||4||6||10||18||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Whale du Connecticut||LAH||36||17||14||31||36||3||3||2||5||0
|-
| 2010-2011||Rangers de New York ||LNH||4||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013 ||Whale du Connecticut ||LAH||41||16||19||35||38||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH||35||15||18||33||17||15||5||6||11||17
|-
| 2013-2014||Linköpings HC||SHL||53||30||18||48||64||12||4||2||6||16
|-
| 2014-2015||Linköpings HC||SHL||11||4||3||7||4||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Avangard Omsk ||KHL||29||7||9||16||10||12||4||4||8||8
|-
| 2015-2016||EHC Kloten ||LNA||36||15||12||27||14||2||1||0||1||0
|-
| 2016-2017||Adler Mannheim ||DEL||50||25||16||41||38||7||3||6||9||2
|-
| 2017-2018||Adler Mannheim ||DEL||47||23||23||46||14||10||0||8||8||8
|-
| 2018-2019||Adler Mannheim ||DEL||46||21||27||48||6||14||3||8||11||8
|-
| 2019-2020||EC Red Bull Salzbourg|| EBEL||48||20||23||43||16||3||1||3||4||0

|6||0||1||1||2||-||-||-||-||-

Au niveau international 

|-
| 2004|| align=left| États-Unis U18|| align=left|Championnat du monde -18 ans|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| align=left| Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2007-2008 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la CCHA.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
2012-2013 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Abington (Pennsylvanie)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Linköpings HC
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018